Kostenko je priimek več oseb:
 Fjodor Jakovlevič Kostenko, sovjetski general
 Lina Kostenko, ukrajinska pesnica

Ruski priimki